Samen (volk), een van oorsprong nomadisch volk in het hoge noorden van Europa
 Samisch, de taal van de Samen
 Sami (Griekenland), een plaats in Griekenland
 Sami (Gambia), een district in Gambia
 Sami (departement), een departement van Burkina Faso
 Sami, een jongensnaam.

Zie ook 
 Samii, een volk uit de oudheid in het Middellandse Zeegebied